Manuel Arteaga y Betancourt (1879–1963) – kubański duchowny katolicki, kardynał
 Manuel Arteaga (ur. 1994) – wenezuelski piłkarz